La Belle Marinière peut désigner :

 La Belle Marinière, pièce de théâtre de Marcel Achard (1929) ;
 La Belle Marinière, film de Harry Lachman (1932) ;
 La Belle Marinière, téléfilm de Jean-Pierre Marchand (1964).